Abyss (jogo eletrônico) — jogo de vídeo game lançado em 1984 (Journey Across the Abyss)
Abyss (álbum) — álbum da banda Unleash the Archers
Abyss (wrestler) — lutador Chris Parks, de wrestling profissional

The Abyss (banda) — projeto paralelo da banda sueca Hypocrisy
The Abyss (EP) — EP da banda alemã Accept (2010)
The Abyss (filme) — filme americano de 1989 (O Segredo do Abismo)

Desambiguações de artes